Евгений Кириллович Макаров (, Душет, Тифлисская губерния, Российская империя — , Санкт-Петербург, Российская империя) — русский живописец, график, академик Императорской Академии художеств.

Биография 
Родился  года в г. Душет Тифлисской губернии, сын штаб-лекаря. 

Детство провел в Черниговской губернии. Общее среднее образование получил в Новгород-Северской гимназии (1853−1860). Затем учился в Императорской Академии художеств (1860–1871), в классе исторической живописи у Ф. А. Бруни. За период учебы получил две малые (1865, 1866) и большую (1866) серебряные медали. В 1869 году за программу «Иов и его друзья» был награждён малой золотой медалью, в 1871 за картину «Воскрешение дочери Иаира» — большой золотой медалью. В 1872 году «за отличные успехи в живописи» удостоен звания классного художника 1-й степени и права пенсионерской поездки за границу.

Жил в Петербурге. Неоднократно совершал поездки в Черниговскую губернию. В конце 1860-х — начале 1870-х годов был участником дружеского кружка, в который входили В. М. Васнецов, А. И. Куинджи, И. Е. Репин. В 1870 году вместе с Репиным и Васильевым путешествовал по Волге: плыли по от Твери до Саратова, а творческую квартиру устроили в окрестностях самарского Ставрополя, напротив Жигулей.

В 1872 году он сопровождал великого князя Николая Николаевича (старшего) в его путешествии в Турцию, Египет и Палестину: он был приглашён для выполнения путевых зарисовок, которые впоследствии стали иллюстрациями в книге «Путешествия по Востоку и Святой Земле», написанной адъютантом великого князя Д. А. Скалоном.

В 1877 году находился на театре русско-турецкой войны (1877−1878), состоял вместе с В. В. Верещагиным в свите Александра II. Работал по заказам императорской семьи. В 1883 году на средства Общества поощрения художников совершил поездку в Париж для ознакомления с новейшими методами росписи по фарфору и фаянсу; занимался под руководством Е. А. Егорова.

Преподавал в Рисовальной школе Общества поощрения художников (1881−1884), где руководил классом «керамической живописи».

С 1869 года — участник выставок. Экспонировал работы на выставках в залах ИАХ (1869−1874, с перерывами), Общества выставок художественных произведений (1880−1881), Общества поощрения художников (1883) в Петербурге, Всероссийской промышленно-художественной выставке (1882) в Москве.

Умер  года в Санкт-Петербурге. Похоронен на Смоленском православном кладбище.

Произведения Е. К. Макарова находятся в ряде музейных собраний, в том числе в Государственной Третьяковской галерее.

Галерея 

Иллюстрации к книге «Путешествие по Востоку и Святой земле…» (1872)

Примечания

Литература
 
 Захарова И. М. Сцены русско-турецкой войны 1877—1878 гг. в акварелях художника Е. К. Макарова. // Военно-исторический журнал. — 2017. — № 12. — С.61-67.

Ссылки 
 Макаров Евгений Кириллович / Биография
 Макаров Е. К. на сайте Биография.ру

Художники России XIX века
Выпускники Императорской Академии художеств
Пенсионеры Императорской Академии художеств
Похороненные на Смоленском православном кладбище